Согласно переписи населения 2011 года общее число населения Хорватии составляет 4 284 889 человек. Из них 2 066 335 (48,22 %) составляют мужчины, 2 218 554 (51,78 %) женщины.

Национальный состав

Историческая динамика 
Динамика населения Хорватии по годам:

Население по данным Евростат

Национальный состав 

Более 90 % населения страны составляют хорваты, к числу национальных меньшинств относятся сербы, боснийцы, венгры, албанцы, итальянцы, словенцы, немцы, чехи, цыгане и другие. Крупнейшее национальное меньшинство составляют сербы (186 633 человека), живущие, главным образом, в Славонии, Лике, Горском Котаре. Некоторые из национальных меньшинств сосредоточены в одном регионе (итальянцы в Истрии, венгры вдоль венгерской границы, чехи в районе города Дарувар), другие рассеяны по всей стране (боснийцы, цыгане и др.).

Число представителей прочих национальностей не превышает тысячи человек. 26 763 человек (0,6 %) отказались указывать свою национальность, 25 491 (0,59 %) определили себя как истрийцы, небольшое число людей также декларировали свою национальность другой региональной принадлежностью (далматинцы, загорцы, меджумурцы и др). Ряд людей связал свою национальность с религиозной принадлежностью, так 7 558 (0,18 %) человек определили свою национальность как мусульмане, 2 560 (0,06 %) человек как православные.

Динамика национального состава Хорватии по данным переписей населения 1948—2011 гг.:

Языки 

По данным переписи 2011 г. 4 096 305 (95,6 %) граждан Хорватии назвали родным языком хорватский, сербский — 52 879 (1,23 %). Далее по распространенности следуют итальянский и албанский, которые были родными для 18 573 (0,43 %) и 17 069 (0,40 %) человек соответственно.

Религия 

Религиозный состав населения Хорватии в 2011 г.

 римо-католики — 86,28 %
 православные — 4,44 %
 мусульмане — 1,47 %
 протестанты — 0,34 %
 атеисты и агностики — 4,57 %
 другое / не указано — 3,24 %

Религиозный состав среди представителей разных национальностей по переписи 2011 г.:

Демографические данные из книги фактов

Население

Распределение по возрасту 
 0-14 лет: 16,2 % (мужчины 373,638/женщины 354,261)
 15-64 лет: 67% (мужчины 1,497,958/женщины 1,515,314)
 65 лет и старше: 16,8 % (мужчины 288,480/женщины 465,098) (2006 est.)

Средний возраст 
 Всего: 40.3 лет
 Мужчины: 38.3 лет
 Женщины: 42.1 года

Прирост населения 
−0.035 % (2007 год)

Рождаемость 
 9.63 родившихся на 1,000 человек (2007 год)
 В 2006 году родилось 41,446 человек.

Смертность 
 11.57 умерших на 1,000 человек (2007 год)
 В 2006 году умерло 50,378 человек.

Миграция 
 1.58 эмигрантов на 1,000 человек (2007 год)

Соотношение полов 
 При рождении: 1.06 мужчин/женщин
 После 15 лет: 1.05 мужчин/женщин
 15-64 лет: 0.99 мужчин/женщин
 65 лет и старше: 0.62 мужчин/женщин
 Всего: 0.94 мужчин/женщин (2006 год)

Коэффициент младенческой смертности 
 Всего: 6.6 умерших на 1,000 живых
 Мужчин: 6.6 умерших на 1,000 живых
 Женщин: 6.6 умерших на 1,000 живых (2007 год)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
 Всего: 74.9 лет
 Мужчины: 71.26 лет
 Женщины: 78.75 лет (2006 год)

Коэффициент фертильности 
 1.4 рожденных детей на женщину (2006 год)

ВИЧ/СПИД 
 Распространенность: менее 0,1 % (2001 год)
 Живущих с болезнью: 200 человек (2001 год)
 Умерших: менее 10 человек (2001 год)

Этнические группы 
 Хорваты 89,6 %, Сербы 4,5 %, Боснийцы 0,5 %, Итальянцы 0,4 %, Венгры 0,4 %, Словенцы 0,3 %, Чехи 0,2 %, Цыгане 0,2 %, Албанцы 0,1 %, Черногорцы 0,1 %, другие 4,1 % (состояние на 2001 год)

Религии 
 Католики 87,8 %, Православные 4,4 %, Другие христиане 0,4 %, Мусульмане 1,3 %, другие 0,9 %, не подписались 5,2 % (2001 год)

Языки 
 Хорватский язык 96,1 %, сербский язык 1 %, другие 2,9 % (включая итальянский язык, венгерский язык, чешский язык, словацкий язык, и немецкий язык) (2001 census)

Грамотность 
 До 15 лет: 100%
 Всего: 98,5 %
 Мужчины: 99,4 %
 Женщины: 97,8 % (2003 год)

Примечания

См. также 
Демография Загреба
Хорватия
 История Хорватии
 Распад Югославии

Источники 
 
 Статистическое бюро Хорватии, официальные данные переписи

Ссылки 
На русском
 
 
 Мужич Иван SKLAVI(NI).ΣΚΛΑΒΗΝΟ. и формирование хорватского народа на Балканах // Stud. Slav. Balc. Petrop. SSBP Петербургские славянские и балканские исследования . 2008. № 2. С.73-93.

На английском
 Croatian Bureau of Statistics, Census 2001
 Human Rights Watch Report «Broken Promises: Impediments to Refugee Return to Croatia»
 United Nations Statistics Division Millennium Indicators for Croatia
 Population of Croatia 1931—2001